

Sigle 
 Prediction error method – metodo dell'errore di predizione
 Proton Exchange Membrane – Membrana a scambio protonico
 Post-exertional malaise – Malessere post-sforzo

Codici 
 PEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Padre Aldamiz, Puerto Maldonado, Perù